A84 steht für:
 Bundesautobahn 84, eine deutsche Autobahn
 Autoroute A84, eine französische Autobahn
 A84 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich

A84